The Desert Rats steht für:
 The Desert Rats, eine Panzerdivision der British Army, siehe 7th Armoured Division (Vereinigtes Königreich)
 The Desert Rats, ein amerikanischer Film aus dem Jahr 1953 von Robert Wise, siehe Die Wüstenratten